Diaeretellus är ett släkte av steklar som beskrevs av Starý 1960. Diaeretellus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Diaeretellus